Український дім — один із центрів ділового, громадсько-політичного, просвітницького та культурно-мистецького життя України. Розташований на Європейській площі у Києві.
 Український дім (Білорусь) — некомерційна білоруська організація, що працює на державному і регіональному рівнях.